Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал има више значења:

 Општина Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал (Долорес, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику